Casa del Balilla – edificio che fungeva da sede locale dell'Opera Nazionale Balilla durante il regime fascista
 Casa del Balilla – edificio di Carrara
 Casa del Balilla – edificio di Forlì
 Palazzo ex GIL – edificio dell'Aquila
 Casa del Balilla – edificio di Legnano
 Casa del Balilla – edificio di Massa
 Casa del Balilla – edificio di Pistoia
 Casa del Balilla – edificio di Potenza
 Casa del Balilla – edificio di Salerno